

Geografia 
 Francia
 Uhart-Cize – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Uhart-Mixe – comune nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Hebe Uhart – scrittrice argentina
 Pedro Uhart – scrittore francese